Юрий Сенько:
 Сенько, Юрий Алексеевич (род. 1967) — белорусский государственный деятель и дипломат, председатель Государственного таможенного комитета Республики Беларусь (2014—2020), посол Белоруссии в КНР (с 2020 года).
 Сенько, Юрий Васильевич (род. 1941) — советский и российский учёный-педагог, академик РАО (2001).